Advanced Linux Sound Architecture, een geluidssysteem voor Unix-achtige besturingssystemen;
 Alsa, een Spaans busbedrijf voor lange afstanden.